

Fretel comme nom commun

Le mot fretel peut désigner :
un instrument de musique,
la partie d'un couvercle qui permet de le soulever.

Fretel comme patronyme
Nicolas Fretel
Robert Fretel

Homonymie de patronyme